

Biografia 
Morten Fillipsen è salito alla ribalta nel 2002 con il suo secondo posto alla versione junior del festival canoro Dansk Melodi Grand Prix, dove ha proposto la canzone Du' ikk' som de andre pi'r. Nello stesso anno è arrivato quarto al concorso MGP Nordic. L'anno successivo ha pubblicato su etichetta Universal Music il suo album di debutto Hold om mig, che ha raggiunto il 26º posto nella classifica danese.

Nel 2015 il cantante è entrato a far parte del gruppo indie pop The Grenadines, con cui ha pubblicato gli album The Grenadines (2015), Band on the Radio (2018) e Everything We Dreamt Of (2021). Parallelamente, ha avviato un progetto da solista con lo pseudonimo In Memoirs, con cui ha realizzato i dischi Love, Dreams & Sunsets (2017) e Hope, Fear & Fashion (2020).

Morten Fillipsen è stato selezionato dall'emittente pubblica DR per partecipare al Dansk Melodi Grand Prix 2022, il programma di selezione del rappresentante della Danimarca all'Eurovision Song Contest, con l'inedito Happy Go Lucky.

Vita privata 
Martin Fillipsen ha sposato Chilli Orloff il 30 luglio 2022 in Svezia.

Discografia

Album in studio 
 2003 – Hold om mig
 2017 – Love, Dreams & Sunsets (come In Memoirs)
 2020 – Hope, Fear & Fashion (come In Memoirs)

Singoli 
 2002 – Du er ikke som de andre pi'r
 2016 – Wish (come In Memoirs)
 2017 – Divine (come In Memoirs, con Max Robbin)
 2017 – Brother, Can We Say? (come In Memoirs)
 2018 – This Is the Sound (come In Memoirs)
 2020 – So What (come In Memoirs, con Favor)
 2022 – Happy Go Lucky

Note

Collegamenti esterni